Mangum kan syfta på:

 Jeff Mangum
 Willie Person Mangum
 Mangum, Oklahoma